Chavay kann sich beziehen auf:
Chavay – eine kleine Stadt in Ecuador auf 2.78°S, 78.83°W
Lake Chavay – in See in Alaska 40 km südlich des Denali Nationalparks
Chavay Kuy – der Staatsführer Oknha Son Kuy der Khmer († 1841)
Prosh-chavay – ein ukrainischer Abschiedsgruß